Ассимиля́ция (вентиляция) - способность воздуха поглощать влагу, вредные пары и газы. Способность поглощения увеличивается с ростом температуры воздуха.

Метод ассимиляции - метод удаления влаги в вентиляции. Принцип действия: воздух нагревается, ассимилирует влагу, затем удаляется из помещения. При необходимости, после удаления воздуха можно понизить его температуру, что позволит сконденсировать удаляемую влагу и вернуть воздух с меньшей влажностью. При методе ассимиляции свежий воздух предварительно подогревается до необходимой температуры, после чего подается в помещение.

Вентиляция